

Geografia

Italia 
 Lombardia – regione italiana
 Lombardia – regione storica
 Marca di Lombardia – antico feudo
 Langobardia, nota anche come Lombardia – antico regno

Messico 
 Lombardia – città messicana

Navi 
 Lombardia – piroscafo a ruote del Lago Maggiore del 1908
 Lombardia – il piroscafo ex "Resolute", varato nel 1914
 Lombardia – incrociatore corazzato di 3ª classe della classe Regioni della Regia Marina

Altro 
 Regione ecclesiastica Lombardia – una delle sedici regioni ecclesiastiche della Chiesa cattolica in Italia
 Lombardia – camera di controllo della 'Ndrangheta in Lombardia

Pagine correlate 
Lombardi
Lombarda
Langobardia